Blackball steht für:
 Blackball, eine Disziplin im Billard
 Blackball (Neuseeland), einen Ort an der West Coast (Neuseeland) in Neuseeland
 Blackball (Film), einen Film von 2003 mit Paul Kaye

Siehe auch:
 Black Ball Line